Bruce Wayne steht für:

 Bruce Wayne, Comicfigur, fiktive Person hinter der Batman-Maske, siehe Batman #Bruce Wayne als Batman
 Bruce Wayne, ein Lied von Shindy auf NWA (Album)
 Bruce Wayne, ein Lied von Marteria auf der EP Lila Wolken